Ву́лиця Семе́на Височа́на (також Ву́лиця Височа́на) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Семена Височана — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Семена Височана — вулиця в місті Галич Івано-Франківської області.
 Вулиця Височана — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Семена Височана — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Височана — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Семена Височана — вулиця в місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця Семена Височана — вулиця в місті Тлумач Івано-Франківської області.

Вулиці, названі на честь людей